Greña puede hacer referencia a:

 el cabello o pelo con aspecto de poco cuidado (del latín *grenniō 'barba, pelo facial');
 una rasta, mata de cabello enredada;
 la greña del pan, corte que se les practica a las masas antes de meterse en el horno;
o bien a las plantas:
 en Andalucía, las greñas son los vástagos o retoños de la vid (Vitis vinifera);
 en Paraguay, la greña es el césped, pasto, grama (Cynodon dactylon);
la greña menuda (Anthoxanthum aristatum) es un césped más fino;
otro nombre para la quiruela (Erica umbellata), planta con flores lilas que crece en Iberia y noreste de África.

Referencias